Feistritz oder Feistritzbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Feistritz an der Gail, Gemeinde im Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Feistritz im Rosental, Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Feistritz ob Bleiburg, Gemeinde im Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Feistritz am Wechsel, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Feistritz bei Anger, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Deutschfeistritz, Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gemeindeteile:
 Feistritz (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde Malta), Ortschaft von Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Feistritz (Gemeinde Metnitz), Katastralgemeinde von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde Sachsenburg), Ortschaft der Gemeinde Sachsenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde St. Jakob im Rosental), Ortschaft der Gemeinde Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Feistritz an der Drau, Ortschaft und Katastralgemeinde von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Rottschaft Feistritz, Katastralgemeinde von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Feistritz (Gemeinde Raxendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Feistritz (Gemeinde Krieglach), Gemeindeteil von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Feistritz bei Knittelfeld, Ortschaft und Katastralgemeinde von  Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Feistritz (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Feistritz (Gemeinde Strallegg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Strallegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Feistritz am Kammersberg, Ortschaft bzw. Feistritz, Katastralgemeinde von Sankt Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Feistritz (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

historisch:
 Gemeinde Feistritz, 1850 bis 1865 Name der späteren Gemeinde Pulst (mittlerweile aufgegangen in Gemeinde Liebenfels) in Kärnten
 Gemeinde Feistritz, 1850 bis 1851 Name der späteren Gemeinde Hochfeistritz (mittlerweile aufgegangen in Gemeinde Eberstein) in Kärnten
 Ilirska Bistrica, Stadt  im Südwesten Sloweniens (ehem. Illyrisch Feistritz)
 Slovenska Bistrica, Gemeinde in der Untersteiermark, Slowenien (ehem. Windisch Feistritz)
 Bistrica ob Dravi, Teil der Gemeinde Ruše, Untersteiermark, Slowenien (ehem. Feistritz bei Marburg an der Drau) 
 Bohinjska Bistrica, Gemeindeteil von Bohinj, Oberkrain, Slowenien (ehem. Wochein-Feistritz)
 Feistritz, früherer Name der Katastralgemeinde Liebenfels, Marktgemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Baulichkeiten:

Gewässer (teils auch Feistritzbach):
 Feistritz (Drau), Mučka Bistrica, linker Nebenfluss der Drau, Kärnten, Steiermark, Slowenien
 Feistritz (Feldaist), Nebenfluss der Feldaist im Mühlviertel
 Feistritzbach (Gail), zur Gail bei Feistritz an der Gail, Kärnten
 Feistritzbach (Glan), Nebenfluss der Glan (Kärnten)
 Feistritzbach (Görtschitz), Bach in Mittelkärnten in der Gemeinde Eberstein
 Feistritz (Granitzenbach), Nebenfluss des Granitzenbachs im Oberen Murtal, Steiermark
 Feistritz (Lafnitz), rechter Zufluss der Lafnitz in der Nordost- und Oststeiermark
 Feistritz, deutscher Name der Bystřice (March), Fluss zur Morava (March) in Mähren, Tschechien
 Feistritz (Pitten), Nebenfluss der Pitten in Niederösterreich
 Feistritzbach (Schwarzach), Bach in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen (Bezirk Lienz)
 Feistritz (Wehrbach), Zufluss des Wehrbach bei Raxendorf im Waldviertel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bystritza (mit Angaben zur Erklärung des Namens)
 Bistritz
 Feistritzgraben
 Feistritzberg
 Weistritz
 St. Marein-Feistritz
 Maria Buch-Feistritz